Peter Madsen och liknande namn kan avse:

* Peder Madsen (1843–1911), dansk biskop
 Peter Madsen (litteraturvetare), född 1944
 Peter Madsen (serieskapare), född 1958
 Peter Madsen (brottsling), född 1971
 Peter Madsen (fotbollsspelare), född 1978